

Комісаровка — присілок, Вікуловський район, Тюменська область
 Комісаровка — селище, Пономарьовський район, Оренбурзька область

ru:Комиссаровка